Dylan Davis, un personnage du feuilleton télévisé Desperate Housewives.
 Dylan Davis (né en 1991), joueur américain de volley-ball